Поваляев — русская фамилия.
Известные носители:
 Поваляев, Игорь Станиславович (род. 1962) — советский футболист.
 Поваляева, Анна Николаевна (род. 1988) — российская лыжница.
 Поваляева, Екатерина Игоревна (род. 1992) — российская гандболистка.